Гемпшир (округ, Массачусетс)
Гемпшир (округ, Західна Вірджинія)